Julius Petersen kan syfta på flera personer, bland andra:

 Julius Petersen (1839–1910), dansk matematiker, professor vid Köpenhamns universitet
 Julius Petersen (1840–1912), dansk läkare och medicinhistoriker 
 Julius Petersen (1865–1931), dansk kemist, professor vid Köpenhamns universitet
 Julius Petersen (1878–1941), tysk litteraturvetare, professor vid Berlins universitet

Se även 

 Julius Magnus Petersen